Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1962 fand vom 13. bis 25. Oktober in der Sowjetunion statt. Japan gewann zum ersten Mal den Titel. Die Spiele wurden in Moskau, Kiew und Leningrad ausgetragen.

Modus 

Die vierzehn Teilnehmer spielten in der ersten Runde in zwei Vierer- und zwei Dreiergruppen. Die beiden besten Mannschaften aus jeder Gruppe kamen in die Finalgruppe mit acht Teams. Dabei wurden die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten übernommen. Der Sieger dieser Gruppe wurde neuer Weltmeister. Die anderen Teilnehmer spielten in einer Sechsergruppe um die Ränge neun bis vierzehn.

Bilanz der deutschen Mannschaften 

Die Frauen der Bundesrepublik verpassten mit drei 0:3-Niederlagen in der Gruppe D gegen die Sowjetunion, Rumänien und die Niederlande nicht in die Finalgruppe. In der Sechsergruppe belegten sie den vorletzten Platz vor Österreich. Die Mannschaft der DDR qualifizierte sich hingegen als Gruppenzweiter der Vorrunde für die Finalgruppe und belegte dort den siebten Rang.

Spielplan

Erste Runde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1962
Sportveranstaltung 1962
Sportveranstaltung in der Sowjetunion
Weltmeisterschaft Frauen 1962